Манантијал има више значења:

 Манантијал (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Манантијал (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Манантијал (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Манантијал (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Манантијал (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Манантијал (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Манантијал (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Манантијал (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Манантијал (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Манантијал (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику